Bénigne Grenan (1681-1723), professeur français de l'université de Paris ;
 Pierre Grenan (v. 1660-1722), religieux français.